Rabemananjara ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Rabemananjara (* 1947), Premierminister von Madagaskar
 Jacques Rabemananjara (1913–2005), madagassischer Politiker und Schriftsteller